Saint-Martin-sur-Ocre je název dvou obcí ve Francii:

 Saint-Martin-sur-Ocre (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Saint-Martin-sur-Ocre (Yonne) – obec v departementu Yonne